Сергей Николаевич Бибинов (1870—?) — русский военный деятель,  полковник (1915). Герой Первой мировой войны.

Биография 
В службу вступил в 1888 году после окончания Елисаветградского реального училища. В 1889 году после окончания офицерский курсов Алексеевского военного училища произведён в подпоручики. В 1893 году произведён в поручики, в 1897 году в штабс-капитаны, в 1901 году в капитаны.

В 1909 году после окончания Офицерской артиллерийской школы произведён в подполковники с назначением  командиром 6-й батареи 10-й артиллерийской бригады. С 1914 года участник Первой мировой войны, в составе своей батареи. В 1915 году произведён в  полковники и назначен командиром 1-го дивизиона 10-й артиллерийской бригады.

Высочайшим приказом от 12 июля 1915 года за храбрость награждён Георгиевским оружием :

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1906; ВП 19.06.1915)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (1910; ВП 12.01.1915)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами  (ВП 07.12.1913; ВП 25.05.1915)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 05.11.1914)
 Георгиевское оружие (ВП 12.07.1915)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (ВП 28.02.1916)
 Высочайшее благоволение (ВП 13.07.1916)

Примечания

Литература 
 
 
 по военному ведомству // Разведчик №1255, 18.11.1914 г.
 по военному ведомству // Разведчик №1265, 03.02.1915 г.
 по военному ведомству // Разведчик №1288, 14.07.1915 г.
 по военному ведомству // Разведчик №1292, 11.08.1915 г.
 по военному ведомству // Русский Инвалид №140, 1915 г.
 по военному ведомству // Русский Инвалид №160, 1915 г.
 по военному ведомству // Русский Инвалид №68, 1916 г.
РГВИА: Ф.408. Оп.1. Д.3144. Л.3 об. (1916 г.)

Ссылки 
 
  Бибинов Сергей Николаевич Георгиевские кавалеры Великой войны

Полковники (Российская империя)
Выпускники Елисаветградского реального училища
Выпускники Алексеевского военного училища
Участники Первой мировой войны (Россия)